El término Meleagro y Atalanta puede referirse a:

 Meleagro y Atalanta, obra de Jacob Jordaens de 1618 en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes de Bélgica. 
 Meleagro y Atalanta, obra de Jacob Jordaens de 1620-1623 en el Museo del Prado de Madrid.